

Суперкубок Украины по футболу 2008 — пятый розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 15 июля 2008 года, в Полтаве, на стадионе «Ворскла», в присутствии 24 850 зрителей. В матче встретились донецкий «Шахтёр», в качестве чемпиона Украины сезона 2007—2008 и обладателя Кубка Украины, и киевское «Динамо» — финалист Кубка Украины. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Первый гол в матче, на 6-й минуте, забил Артём Милевский, а на 38-й минуте Дмитрий Чигринский счёт сравнял. В серии пенальти победу одержал «Шахтёр»

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2007/2008
 Кубок Украины по футболу 2007/2008

Ссылки 
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»
 Протокол матча на сайте Федерации футбола Украины 

2008
Суперкубок Украины по футболу 2008
Суперкубок Украины по футболу 2008
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Полтаве
События 15 июля
Июль 2008 года